Boletus pusteriensis, Bolet du Val Puster (Pustertal), est une espèce de champignons du genre Boletus dans la famille des Boletaceae. D'abord considéré comme une variété de Boletus edulis, récolté dans les Alpes, les Dolomites et les Apennins, il semble être, au vu des analyses phylogénétiques, une espèce à part entière du clade des edulis sensu stricto. Proche morphologiquement de Boletus edulis, Boletus pusteriensis a manifestement les pores bleuissants au contraire de ce dernier.

Taxinomie

Nom binominal proposé 
Boletus pusteriensis, Ferrarese & Simonini (1996), découvert dans le Val Pusteria

Synonymes 
 Boletus edulis var. pusteriensis Ferrarese & Simonini

Description du Sporophore 
Caractéristiques semblables à Boletus edulis, sauf qu'il présente un chapeau brun et des pores jaunes à léger bleuissement.

Hymenophore : Chapeau 10–18 cm, hémisphérique puis plan-convexe, revêtement finement velouté, viscidule par temps
humide, brun châtain, brunâtre.

Hymenium : Tubes et pores jaune citrin puis jaune d’or, bleuissant un peu au toucher.

Stipe : Stipe ventru puis cylindracé, un peu radicant, couvert d’un fin réseau brunâtre, 10-15 x 4–6 cm, noisette, base plus pâle ou blanchâtre.

Chair : Chair blanche, rosissant un peu dans le chapeau, odeur acidulée.

Habitat 
Europe, Alpages français, Apennins, dans les hêtraies et les sapinières.

Saison 
On le trouve à partir du milieu de l'été et jusqu'au milieu de l'automne.

Comestibilité 
Sa comestibilité est excellente, mais ce champignon est rare.

Notes et références

Article connexe 
 boletus edulis

Espèce de champignons (nom scientifique)
pusteriensis
Champignon comestible